Пекари:
 Пекари — семейство нежвачных парнокопытных млекопитающих.

Топоним

Белоруссия 
 Пекари — деревня в Волковысском районе Гродненской области.

Украина 
 Пекари — село в Конотопском районе Сумской области.
 Пекари — село в Каневском районе Черкасской области.

См. также